Рио Амака има више значења:

 Рио Амака (Кочоапа ел Гранде), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Рио Амака (Сан Педро и Сан Пабло Ајутла), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Рио Амака (Санта Марија Чималапа), насеље у савезној држави Оахака у Мексику